Hartmut de Saint-Gall (mort en 905), religieux
Hartmut Bagger (1938- ), général allemand
Hartmut Becker (1938- ), acteur allemand
Hartmut Boockmann (1934–1998), historien allemand
Hartmut Briesenick (1949- ), athlète allemand
Hartmut Büttner, homme politique allemand
Hartmut Dresia, homme politique allemand
Hartmut Elsenhans (1941), politologue allemand
Hartmut Engels, homme politique allemand
Hartmut Erbse (1915–2004), philologue allemand
Hartmut Esslinger (1944), designer industriel allemand
Hartmut Fähndrich (1944), traducteur allemand
Hartmut Faust (1965), athlète allemand
Hartmut Fromm (1950), footballeur allemand
Hartmut Geerken (1939), musicien et cinéaste allemand
Hartmut Gründler (1930–1977), enseignant allemand
Hartmut Haenchen (1943), chef d'orchestre allemand
Hartmut Hamerich, homme politique allemand
Hartmut Heidemann (1941), footballeur allemand
Hartmut Heinrich (1952), géologue et climatologue allemand
Hartmut Honka, homme politique allemand
Hartmut Jahreiß, astronome allemand
Hartmut Jürgens (1955), mathématicien allemand
Hartmut Kallmann (1896–1978), physicien allemand
Hartmut Konschal (1953), footballeur allemand
Hartmut Krüger (1953), handballeur allemand
Hartmut Lutz, professeur à l'université de Greifswald, Allemagne
Hartmut Möllring, homme politique allemand
Hartmut Mehdorn (1942), manager et CEO allemand
Hartmut Michel, biochimiste allemand
Hartmut Nassauer (1942), homme politique allemand
Hartmut Neugebauer (1941), acteur allemand
Hartmut Neven (1964), scientifique en informatique
Hartmut Ostrowski (1958), CEO
Hartmut Perschau, homme politique allemand
Hartmut Pilch (1963), fondateur de la Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)
Hartmut Rosa (1965-),  sociologue et philosophe allemand
Hartmut Schade (1954), footballeur et olympien
Hartmut Schairer (1916–1942), militaire de la Seconde Guerre mondiale
Hartmut Schreiber (1944), rameur allemand
Hartmut Stegemann (1933–2005), théologien allemand
Hartmut Surmann (1963), chercheur
Hartmut Weber (1960), athlète allemand
Hartmut Wekerle (1944), neurobiologiste allemand
Hartmut Wenzel (1947), rameur allemand
Hartmut Winkler (1953), professeur en Allemagne
Hartmut Zinser (1944), académicien